Кло́уз () — английская фамилия. Известные носители:

 Клоуз, Боб (род. 1945) — британский музыкант и фотограф.
  (1931—2015) — британский игрок в крикет.
 Клоуз, Гленн (род. 1947) — американская актриса театра, кино и телевидения, певица.
 Клоуз, Дел (1934—1999) — американский актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр и преподаватель.
 Клоуз, Карл (1891—1988) — американский гребец.
 Клоуз, Кэролайн Морган (1838—1904) — американская художница.
  (род. 1964) — бразильская модель-транссексуал.
  (род. 1945) — британский врач.
 Клоуз, Чак (1940—2021) — американский художник.
  (1865—1952) — британский географ и геодезист.
 Клоуз, Эрик (род. 1967) — американский актёр кино и телевидения.

См. также 
 Клозе
  — альбом (1988) певицы Ким Уайлд
  — песня (1984) группы Art of Noise